Алла Григорівна Ковнір — російська актриса театру та кіно, співачка.

Біографія та життєпис 
Народилася 3 лютого 1975 року в м. Елекроуглі, Московська область.

Любов до музики їй дала мама, яка захоплювалася театром та естрадою.

Згодом батьки прочитали оголошення про набір дітей у трупу Московського театру юного актора. У 12 років Алла виконувала основні ролі у мюзиклах і багато гастролювала: Швейцарія, США, Англія.

Після школи вступала до школи-студії МХАТу, але провалила іспити та почала працювати адміністратором у театрі юного актора. Але за рік уже стала студенткою експериментального курсу музичного факультету ГІТІСу.

Першу головну роль виконала у фільмі "Скарби мертвих".
Потім її запросили на проби до "Повернення Мухтара".

Фільмографія 
 2001 «Паризький антиквар», Надін;
 2002 «Життя продовжується», Тетяна;
 2003 «Скарби мертвих», Марійка, офіціантка;
 2004 «Повернення Мухтара», Олена Бруснікіна;
 2005 «Сім разів відміряй», епізод;
 2005 «Повернення Мухтара-2», Олена Бруснікіна;
 2005 «Форс мажор», Ганна;
 2006 «Повернення Мухтара-3», Олена Бруснікіна;
 2007 «Повернення Мухтара-4», Олена Бруснікіна (1-24, 28, 29 серії);
 2008 «ДІБДР і т.д.», Інга;
 2008 «Золотий ключик», Лера;
 2009 «Офіцери-2», Людмила;
 2010 «Дворик», Ольга Миколаївна;
 2010-2012 «Важняк», Олена;
 2011 «Втеча-2», епізод

Театральні роботи 
 "Гамлет" - Кінь
 "Мауглі" - Багіра
 "Карантин" - Дівчинка з хору
 "Одруження" - епізод

Дискографія 
У 2010 році записала перший музичний альбом "Дорога додому", у 2012-2013 рр. - Другий музичний альбом.

Посилання 
 https://www.kino-teatr.ru  › ros › bio
Алла Ковнир - актриса - биография - Кино-Театр.РУ
 https://mukhtar.fandom.com › wiki
Алла Ковнир | Возвращение Мухтара вики | Fandom
 https://biozvezd.ru  › alla-kovnir
Алла Ковнир - актриса - биография, фото, видео - БиоЗвёзд.Ру
 https://www.afisha.ru  › people
Алла Ковнир (Alla Grigorevna Kovnir) – биография, фильмография. Актриса - Afisha
 https://www.ivi.tv  › alla-kovnir
Алла Ковнир: фильмография, фото, биография. Актер. - ivi
 https://more.tv  › Алла Ковнир
Алла Ковнир – Сериалы, биография, личная жизнь - More.tv

Примітки